Pfarrkirche Nickelsdorf steht für:

 Evangelische Pfarrkirche Nickelsdorf
 Katholische Pfarrkirche Nickelsdorf